Alvite ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Alvite (Cabeceiras de Basto)
 Alvite (Moimenta da Beira)

Alvite ist der Familienname folgender Personen:

 Gastón Alvite (* 1996), uruguayischer Fußballspieler